Lilla Kråkskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Kråkskär (Föglö, Åland), 
 Lilla Kråkskär, Nagu, Åboland,

Se även
Kråkskär

Robotskapade Finlandförgreningar